Faseroptik steht für
 ein Teilbereich des physikalischen Fachbereichs der Optik, siehe Faseroptik (Fachbereich)
 ein auf Glasfasern basierendes Bauelement oder optisches System, Faseroptik (Bauelement)